Greg Butters is een personage uit de dramedy Ally McBeal. De rol werd vertolkt door acteur Jesse L. Martin. Butters was een bijrol en verscheen drie afleveringen in het eerste seizoen en negen in het tweede.

Personagebeschrijving
Greg is arts in het ziekenhuis van Boston. Hij wordt door een patiënte aangeklaagd omdat hij een lever van een varken bij haar geïmplanteerd had. De behoorlijk corpulente patiënte roept de hele tijd dat ze de lever van een vies varken in haar gehad heeft. Greg verdedigt zich door te zeggen dat hij op dat moment dacht dat het de enige manier was om het leven van de vrouw te redden. Dan komt aan het licht dat Greg deze operatie al langer wilde uitvoeren en dat hij geen subsidie meer zou krijgen als hij dat jaar geen varkenslever zou gebruiken bij een operatie. Toch blijft hij volhouden dat hij in het belang van de patiënte handelde. John Cage vermeldt in zijn slotpleidooi dat de vrouw nooit dankjewel gezegd heeft omdat Butters haar het leven gered had en dat een onschuldig varken, dat ook een naam had, zijn leven heeft moeten opofferen om dat van haar te redden. John wint de zaak en Greg wordt onschuldig bevonden.

Ally was al meteen tot Greg aangetrokken en dit was wederzijds. Greg vroeg haar een paar keer mee uit, maar ze ging hier pas op in nadat de zaak gewonnen was. Voor de verjaardag van Ally besluit Greg in de bar waar ze altijd iets gaan drinken om een liedje voor haar te zingen. Renee wil de boel opvrolijken en besluit om tijdens het liedje in te vallen om er een duet van te maken. De twee hebben het naar hun zin en de vonken vliegen er vanaf. Ally vindt dit niets en gaat naar huis. Greg en Renee komen achter haar aan en verzekeren haar dat er niets speelt tussen hen. Dan zegt Greg dat hij een job aangeboden gekregen heeft in het ziekenhuis van Chicago en dat hij deze niet kan weigeren.

In het tweede seizoen moet Ally in het ziekenhuis zijn en daar stuit ze op Greg. Hij zegt haar dat het niets was in Chicago en dat hij nog van plan was om haar te bellen. De twee gaan opnieuw uit en Ally wordt verliefd op Greg. Dit is heel tegen de zin van Ally's grote liefde Billy. Uit jaloersheid kust hij met Ally. Ally zegt een afspraakje af en Greg zegt dat hij niet met zijn voeten laat spelen waarop Ally hem vertelt dat ze met Billy gekust heeft, maar dat dat nu voorbij is. Greg heeft hier echter geen zin in en verbreekt de relatie, die nooit geconsummeerd werd.

Ally blijft echter iets voor Greg voelen. Samen met Renee bedenkt ze een plan. Voor de verjaardag van John, die al een maand voorbij is, geven ze een feestje waarop Greg ook uitgenodigd wordt. Ling heeft een escortebureau en heeft een date voor Ally geregeld om Greg jaloers te maken. Greg vindt de uitnodiging vrij bizar omdat hij niet veel met John gesproken heeft, maar gaat er uiteindelijk wel op in. Als hij in de bar komt, waar Ally met haar date zit, verschijnt hij niet alleen maar aan de zijde van de knappe Kimba. Dit is geheel tegen de zin van Ally. Zij en haar date besluiten om voor de micro te kruipen en een liedje te zingen. Greg vindt dit maar niets en zegt dat hij naar het toilet moet. Als Ally terugkomt lijkt het alsof haar plannetje gelukt is, maar dan staat Greg plots op het podium een lied te zingen en hij loopt naar Kimba, die begint mee te zingen en beduidend beter dan Ally zingt. De tactiek blijkt desalniettemin te werken want Greg komt de volgende dag naar het kantoor van Ally en ze besluiten opnieuw uit te gaan. Echter hierna duikt Greg niet meer op in de serie.

Butters, Greg